20 жіноча шахова Олімпіада тривала в рамках 35 шахової Олмпіади, що проходила 2002 року в словенському місті — Блед.

У змаганнях взяли участь 92 команди (Іспанія була представлена двома командами, Афганістан та Туніс вибули), у складі яких грали 364 шахістки (69 гросмейстера, 73 міжнародних майстри, 30 майстрів ФІДЕ та 3 гросмейстера і 1 міжнародних майстер (чоловіки). Учасники зіграли 1882 партії (8 було скасовано).

Турнір проходив за швейцарською системою. Команди зіграли 14 турів.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухголця. → 3. Кількістю командних очок (КО). → 4. Коефіцієнтом Бергера.

Контроль часу: 90 хвилин на гру, якщо гра незавершувалась - 30 секунд на один хід.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Бх — Коефіцієнт Бухгольца.
 Бг — Коефіцієнт Бергера.
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку).
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 () — сума набраних очок у матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Примітки

Джерела 
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
2002 у шахах
Спортивні змагання в Словенії
Блед
Жовтень 2002
Листопад 2002